BVL steht für:
 Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
 Bundesvereinigung Logistik sowie BVL Seminare, Logistikakademie
 BV 08 Lüttringhausen, ehemaliger deutscher Fußballverein
 Bundesverband Lebensrecht, Zusammenschluss verschiedener deutscher Lebensrechtsgruppen
 Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie
 Bundesverband Lohnsteuerhilfevereine e.V.

BvL steht für:
 Bernard van Lengerich (Unternehmen), Hersteller von Landmaschinen sowie Oberflächen- und Elektrotechnik

bvl steht für:
 Bolivianische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

BVL